О́хта () — топоним финского происхождения, связанный со словом медведь или обозначением реки (карел. Uhtuo, "протока","река".):

Топоним 
 Охта — река в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, приток Невы.
 Охта — исторический район Санкт-Петербурга в месте впадения реки в Неву.
 Охта — железнодорожная станция Ириновской железной дороги на Охте.
 Охта — деревня, Демянский район, Новгородская область, Россия.
 Охта — река в Карелии, приток Кеми.
 Охта — река в Карелии, впадает в озеро Пистаярви.

Наименование 
 «Охта» — галера русского флота 1721 года постройки.
 «Охта» — галера русского флота 1730 года постройки.
 «Охта» — бриг Балтийского флота России, участник в русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 «Охта» — колёсный пароход Балтийского флота России.

Название 
 «Охта» — снесённый кинотеатр в Санкт-Петербурге, на Малой Охте.
 «Охта-центр» — проект делового квартала в Санкт-Петербурге.
 «Охта-парк» — горнолыжный центр во Всеволожском районе Ленинградской области (Россия) в верхнем течении Охты.
 Охта — местное название в Якутии и Магаданской области растения смородины дикуши.
 «Охта» — концепт-кар, минивэн, построенный в 1986—1987 годах Ленинградской Лабораторией Перспективного Макетирования Легковых Автомобилей от НАМИ.
 «Охта» — концертный альбом 1988 года лидера группы «Калинов Мост» Дмитрия Ревякина.
 «Охта» — первоначальное название вагонов метро типа 81-722/723/724, позднее получивших новое название «Юбилейный».
 ОХТА — модель счётчика воды одной из петербургских компаний.

См. также 
 Охтинская улица
 Большая Охта
 Малая Охта
 Новая Охта
 Ухта (значения)
 Большеохтинский проспект
 Среднеохтинский проспект
 Малоохтинский проспект
 Охтман

Примечания